Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Йемена.

Из 88 указанных в таблице видов, 2 исчезнувших, 1 находится под угрозой исчезновения, 8 являются уязвимыми, 6 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Йемен
Природа Йемена